Els iguanis (Iguania) són un infraordre de sauròpsids (rèptils) escatosos que inclou les iguanes, camaleons, agàmids i diversos llangardaixos del Nou Món, com els anolis i els frinosomàtids. Usant les característiques morfològiques com a guia per a les relacions evolutives, es creu que Iguania forma el taxó germà de la resta dels escatosos. No obstant això, la informació molecular ha situat a Iguania més dins dels escatosos com a taxó germà d'Anguimorpha i estretament relacionat amb les serps.
Els iguanis són en general arborícoles i tenen la llengua primitiva, carnosa i no prènsil, encara que aquesta condició es troba molt modificada en els camaleons.

El grup té un registre fòssil que s'estén fins al Juràssic inferior (sent el seu membre més antic conegut Bharatagama, el qual va viure fa uns 190 milions d'anys en l'actual Índia).

Taxonomia 
Els iguanis inclouen les famílies següents:
 Família Agamidae Gray, 1827
 Família Chamaeleonidae Rafinesque, 1815
 Família Corytophanidae Fitzinger, 1843
 Família Crotaphytidae Smith & Brodie, 1982
 Família Dactyloidae Fitzinger, 1843
 Família Hoplocercidae Frost & Etheridge, 1989
 Família Iguanidae Oppel, 1811
 Família Leiocephalidae Frost & Etheridge, 1989
 Família Leiosauridae Frost & Etheridge, 2001
 Família Liolaemidae Frost & Etheridge, 1989
 Família Opluridae Moody, 1983
 Família Phrynosomatidae Fitzinger, 1843
 Família Polychrotidae Fitzinger, 1843
 Família Tropiduridae Bell, 1843

Filogènia 
A continuació es mostra un cladograma basat en l'anàlisi filogenètica de Daza et al. (2012) (una anàlisi morfològica), mostrant les interrelacions dels iguanis extingits i els actuals:

Referències